Карл Антон Бретшнайдер (; ) — немецкий . Автор работ по геометрии, теории чисел, истории геометрии.

Биография и научная деятельность 
Родился в семье пастора, известного богослова Карла Готлиба Бретшнайдера. В 1826 году по настоянию отца стал изучать право в Лейпцигском университете, но одновременно увлёкся математикой и слушал лекции Мёбиуса. По окончании обучения, с трудом уговорив отца, он начал работать школьным учителем математики и географии, в то же время занимается собственными научными исследованиями, публикует статьи.

В геометрии получило известность выведенное им в 1842 году «соотношение Бретшнайдера». В 1843 году он предложил общепринятые ныне сокращения  и  для интегрального синуса и интегрального косинуса, а также ввёл современное обозначение  для постоянной Эйлера — Маскерони (1837).

Основные труды 
 Theoriae logarithmi integralis lineamenta nova. Crelle Journal, vol.17, p. 257-285 (submitted 1835)
 Beiträge zur sphärischen Trigonometrie, Crelles Journal 13, 1835, S. 85–92
 Beiträge zur sphärischen Trigonometrie. (Schluß), Crelles Journal 13, 1835, S. 145–158
 Theoriae logarithmi integralis lineamenta nova, Crelles Journal 17, 1837, S. 257–285
 Untersuchung der trigonometrischen Relationen des geradlinigen Viereckes, Grunert-Archiv 2, 1842, S. 225–261
 Tafeln für die Zerlegung der Zahlen bis 4100 in Biquadrate, Crelles Journal 46, 1853, S. 1–23

Литература

Примечания 

Геометры
Историки математики